Vumbi steht für:

 Vumbi (Burundi), eine Kommune in der burundischen Provinz Kirundo

Vumbi ist der Familienname folgender Personen:

 Lenda Vumbi (* 1995), französischer Fußballspieler